Shark (série de televisão)
Baía Shark, na Austrália

Equipes esportivas
Sharks
Natal Sharks
Rio de Janeiro Sharks
Sale Sharks Rugby Union Football Club
San Jose Sharks

Desambiguação